Valoria kan syfta på:

 Valoria la Buena (kommun) – en kommun i Spanien
 Valoria la Buena (kommunhuvudort) – en kommunhuvudort i Spanien
 Valoria B –  en motoryacht tillverkad av Feadship i Nederländerna